Persone:
Ippoliti, antica e nobile famiglia mantovana già nel XIV secolo
Fausto Ippoliti (1979-vivente), pilota automobilistico italiano
Gianni Ippoliti (1950-vivente), conduttore televisivo italiano
Ippolito Ippoliti (1921-1966), ex-calciatore italiano
Luca Ippoliti (1979-vivente), giocatore di calcio a 5 italiano
Silvano Ippoliti (1922-1994), direttore della fotografia italiano

Luoghi:
Gazoldo degli Ippoliti, comune italiano